Иджёш (, ) — село в Сербии, в общине Кикинда, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 2174 жителя (по переписи населения 1991 года — 2263 жителя).

Демография 
В селе Иджёш, по переписи 2002 года проживали 1646 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 38,2 года (37,4 года у мужчин и 39,0 лет у женщин). В селе есть 702 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,10.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Воеводины